FSMA bezeichnet:
Die belgische Finanzaufsichtsbehörde, siehe Autorität Finanzielle Dienste und Märkte
Einen LWL-Steckverbinder, siehe F-SMA

Abkürzung